Серебро́вский — фамилия.

Известные носители: 
 
 
 Серебровский, Глеб Владимирович (1896—1975) — советский оперный певец (бас), заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Серебровский, Марк Борисович (1928—2012) — советский и российский архитектор, работавший в Ленинграде.
 Серебровский, Павел Владимирович (1888—1942) — русский советский орнитолог, зоогеограф и палеонтолог.
 Серебровский, Сергей Митрофанович (1864) — архитектор Курского губернского земства.

Серебровская 
 Серебровская, Александра Александровна (1917—1945) — младший лейтенант ВМФ СССР.

Топоним 
 Серебровский — название посёлка Карачухур в Азербайджане в 1960—1990-е годы